Världsmästerskap 1960 kan bland annat avse:

Formel 1-VM 1960
Roadracing-VM 1960
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1960
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1960
Världsmästerskapen i konståkning 1960
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1960
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1960